Алижо:

 Алижо — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Вила-Реал.
 Алижо — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Вила-Реал.